Slovo nirvána či nirvana může označovat několik pojmů:

 Nirvána – nábožensko-filosofický pojem;
 Nirvana – americká rocková skupina založená roku 1987;
 Nirvana (album) – album této skupiny;
 Nirvana (britská skupina) – britská rocková skupina založená roku 1967.

Externí odkazy